Бусан (Пусан) — город в Южной Корее
 Бусан () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна, округ Мюре
 Бусан () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна, округ Сен-Годенс
 Бусан () — коммуна в Швейцарии, кантон Во

См. также 
 Бусани